

Patronyme 

Cadoret (Kadored) dérive de kad qui signifie combat en breton et de uuoret qui signifie secours en vieux breton ou gwared en breton moderne. Selon Canada411.ca, au Québec, les deux-tiers l'écrivent "Cadorette" plutôt que "Cadoret", tandis que selon Geopatronyme.com, la forme "Cadorette" est quasi-absente en France.

 François Cadoret (1887-1948), homme politique français ;
 Honorine Cadoret (1903-2017), une supercentaire française ;
 Philomène Cadoret (1892-1923), une couturière et poétesse française de culture bretonne ;
 Rosine Cadoret, une actrice française.

 Thérèse Cadorette (1925-2007), une actrice canadienne.

Patronyme breton